Dix-Octobre ou X-Octobre ou 10-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

10 octobre :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France, 
 le  :  de la peine de mort dans le pays, au lendemain de la promulgation de la loi par François Mitterrand.

Au Luxembourg, 
 le , pendant la Seconde Guerre mondiale : Personenstandsaufnahme, recensement de la population, organisé par l'occupant nazi, qui stimula la Résistance locale et fut à l'origine de la Journée de la Commémoration nationale.

Au Tchad, 
 le  : Entrée officielle du pays dans l'OPEP.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe également des odonymes en langue locale reprenant cette date, par exemple :

En espagnol, « 10 de Octubre » ou « Diez de Octubre »
 Au Mexique : événement non connu
 Calle 10 de Octubre, à Puebla, dans l'État de Puebla.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
10